Résultats détaillés de l'édition 2003 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie Int' Series Gold, s'est tenue du 6 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Roger Federer réalise le doublé en remportant l'épreuve en simple et en double. Il remporte son  en simple en battant en finale Carlos Moyà. Il s'agit de son  et la  qu'il s'impose à Vienne puisqu'il était tenant du titre.
 Aux côtés d'Yves Allegro, il remporte le double face à Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi. Il s'agit du  pour Yves Allegro et du  en double pour Roger Federer.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Vienne (WTA 2003) (tournoi féminin)

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2003
Vienne
Sport en Autriche en 2003
Tennis en octobre 2003